, также  — спортивная манга , повествующая о женщине, которая стала менеджером борцов сумо. Okami-san выходила в журнале для мужчин (сэйнэн) Big Comic Original издательства Shogakukan с 1990 по 1999 год, позднее была издана той же компанией в семнадцати танкобонах. В 1993 году завоевала премию Shogakukan в общей категории.

Список томов

Примечания